Asanacija u smislu Zakona o sustavu civilne zaštite, se dijeli na nekoliko vrsta. Može biti humana, animalna i terena. Asanacija animalna je postupak prikupljanja, zbrinjavanja, uklanjanja i ukopa životinjskih leševa i namirnica životinjskog porijekla. Asanacija humana je postupak uklanjanja, identifikacije i ukopa posmrtnih ostataka žrtava. Asanacija terena je skup organiziranih i koordiniranih tehničkih, zdravstvenih i poljoprivrednih mjera i postupaka radi uklanjanja izvora širenja društveno opasnih bolesti.

Izvori 

Civilna zaštita